Por Basin pode estar à procura de:
Basin (Montana)
Basin (Wyoming)
Basin City

Desambiguação
Desambiguações de topônimos